Saint-Thomas – comune canadese del Québec
Saint-Thomas – comune francese del dipartimento dell'Aisne
Saint-Thomas – comune francese del dipartimento dell'Alta Garonna

Pagine correlate 

 Saint Thomas